

Persone
Albert Bruce Sabin (1906-1993) – medico e virologo polacco naturalizzato statunitense, scopritore del vaccino contro la poliomielite
Chris Sabin, ring-name di Josh Harter (1982) – wrestler statunitense 
Florence Rena Sabin (1871-1953) – medico, scienziato e ricercatrice statunitense
Ibn Sab'in (1216/1217-1270 circa) – mistico e filosofo arabo
Wallace Clement Sabine (1868-1919) – fisico statunitense

Altro
Cratere Sabin – cratere sulla superficie di Venere
Sabin – variante del nome proprio di persona italiano maschile Sabino
Sabin – città del Minnesota
sabin – unità di misura dell'assorbimento acustico